Журавок — название населённых пунктов.
 Журавок, Юлия Николаевна (род. 1994) — украинская биатлонистка.

Белоруссия 
 Журавок — деревня в Ивановском районе Брестской области.
 Журавок — деревня в Смолевичском районе Минской области.

Украина 
 Журавок — село в Сновском районе Черниговской области.